Абу Нувас — имя собственное:

 Абу Нувас — выдающийся арабский поэт эпохи Гарун-аль-Рашида и аль-Амина.
 Абу Нувас — кратер на Меркурии.